Nettlestead kan syfta på följande platser:

Storbritannien 

 Nettlestead, Kent, ort och civil parish i England, 
 Nettlestead, Suffolk, ort och civil parish i England,